Робин Байрон Лопес (; род. 1 апреля 1988, Северный Голливуд, штат Калифорния, США) — американский профессиональный баскетболист, выступающий за клуб НБА «Кливленд Кавальерс». Играет на позиции центрового. На студенческом уровне выступал за команду «Стэнфорд Кардинал» вместе со своим братом-близнецом Бруком, ныне выступающим за «Милуоки Бакс». Был выбран на драфте НБА 2008 года в первом раунде под общим 15-м номером командой «Финикс Санз».

Карьера в колледже 
Лопес был только одним из трёх игроков в составе «Кардинала», кто сыграл во всех 31 играх сезона 2006-07. Он набирал 7,4 очков и 5,5 подборов при 24 минутах в среднем за игру. Он также лидировал в команде с 73 блок-шотами и установил рекорд для Стэнфорда по количеству блок-шотов для новичков. На пару со своим братом-близнецом Бруком они заблокировали больше бросков, чем 7 остальных команд по Тихоокеанской конференции.

19 декабря 2007 года в игре против университета Санта Клары Лопес сделал свой 100-й блок-шот. 31 марта 2008 года после двух сезонов в колледже игрок решил выставить свою кандидатуру на драфт НБА 2008 года. В итоге он был выбран под общим 15-м номером командой «Финикс Санз».

22 ноября 2020 года Робин Лопес подписал контракт с «Вашингтон Уизардс».

6 августа 2021 года Робин Лопес подписал контракт с «Орландо Мэджик».

8 июля 2022 года Робин Лопес подписал однолетний контракт с «Кливленд Кавальерс» на сумму 2 905 865 долларов.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в колледже

Примечания

Ссылки 
 
 

Баскетболисты США
Игроки «Стэнфорд Кардинал» (баскетбол)
Игроки «Финикс Санз»
Игроки «Нью-Орлеан Хорнетс»
Игроки «Портленд Трэйл Блэйзерс»
Игроки «Нью-Йорк Никс»
Игроки «Чикаго Буллз»
Игроки «Милуоки Бакс»
Игроки «Вашингтон Уизардс»